§ 266 StGB steht für:

 Untreue (Deutschland), einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Wahlfälschung#Rechtslage in Österreich, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch